Kubínska hoľa est une petite station de ski située près de Oravský Podzámok et Dolný Kubín dans la Région de Žilina, dans le nord-ouest de la Slovaquie.

Voir aussi
 Liste des stations de sports d'hiver en Slovaquie

Liens externes

  Site officiel
 ,  Informations sur le site HolidayInfo

Notes et références 

Station de sports d'hiver en Slovaquie
Station de sports d'hiver des Carpates